

Geografia
Brasile
Madera (o Madeira) – affluente del Rio delle Amazzoni
Messico
Madera – municipalità messicana nello Stato di Chihuahua
Cuauhtémoc-Madera – diocesi cattolica suffraganea dell'arcidiocesi di Chihuahua
Portogallo
Madera – arcipelago portoghese situato nell'Oceano Atlantico
Spagna
Paterna del Madera – comune spagnolo
Stati Uniti d'America
Madera – capoluogo dell'omonima contea nello Stato della California
Madera – contea dello Stato della California

Persone
Jilma Madera – artista cubana
Hemky Madera – attore dominicano
Miguel Marcos Madera – calciatore spagnolo
Petr Maděra – poeta e scrittore ceco
Romano Màdera – filosofo e psicoanalista italiano
Sebastian Madera – calciatore polacco

Altro
Madera – un vino liquoroso prodotto nell'arcipelago portoghese di Madera
Petrello di Madera (Pterodroma madeira) – un uccello della famiglia dei Procellariidae, endemico dell'isola di Madera